Burst (reklama) – krótka, efektowna forma reklamowa
 Burst (grupa muzyczna) – szwedzki zespół metalowy